Miejscowości podstawowe w Polsce 
 Przychody – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski 
 Przychody – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica

 Części miejscowości w Polsce
 Przychody – część wsi Anielówka w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Przychody – część wsi Dębina, w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała
 Przychody – część wsi Szczawa, w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Kamienica	

 Inne
 przychody – pojęcie w rachunkowości przedsiębiorstw